Live In Denver es un álbum en vivo de la banda Megadeth grabado del concierto realizado en Denver, Colorado, en 1999 del cual también se recopilaron imágenes que aparecieron en el video musical del tema «Breadline» del álbum Risk.

Lista de canciones

Integrantes 
 Dave Mustaine - guitarra, voz
 Marty Friedman - guitarra
 David Ellefson - bajo
 Jimmy DeGrasso - batería

Enlaces externos 
 Sitio oficial de Megadeth

Álbumes de Megadeth
Álbumes de heavy metal
Álbumes de Capitol Records
Álbumes de 2000